Слободська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця у Східній Європі в XIX — першій чверті XX століття:

 Слободська волость — Духовщинського повіту Смоленської губернії;
 Слободська волость — Порецького повіту Смоленської губернії;
 Слободська волость — Юхновського повіту Смоленської губернії.